

Psicologia 
Crença - Estado psicológico
Crença verdadeira justificada

Religião 
Crença religiosa
Crenças tribais

Música 
Crença - Álbum da cantora Fafá de Belém

Desambiguação